Aminopropan se može odnositi na:

 Propilamin (1-aminopropan)
 Izopropilamin (2-aminopropan)